Komisarz Rex (, ) – austriacko-niemiecko-włoski telewizyjny serial kryminalny emitowany w latach 1994–2004 w Austrii (sezony 1-10), oraz w latach 2008–2015 we Włoszech (sezony 11-18). Serial miał swoją premierę 10 listopada 1994 roku na austriackim kanale telewizyjnym ORF 1. Ostatni austriacki odcinek wyemitowano 19 października 2004 roku. Serial powrócił 29 stycznia 2008 roku na włoskim kanale Rai 2. Premiera szesnastego sezonu serialu odbyła się na polskim kanale TV4 7 stycznia 2014 roku.

W 1997 nakręcono również „Szczenięce lata komisarza Rexa” (), czyli perypetie małego Rexa, który już jako szczeniak trafia na bardzo złych ludzi i sam musi uporać się z przeciwnościami losu.

Fabuła 
Fabuła serialu, nacechowana dynamicznością oraz szczyptą komizmu, opowiada przygody tytułowego psa – owczarka niemieckiego o imieniu Reginald von Ravenhorst, znanego wszystkim pod pseudonimem Rex, który na początku pracował dla wiedeńskiej policji. Serial rozpoczyna się w momencie, gdy pierwszy właściciel Rexa traci życie w wyniku strzelaniny w centrum handlowym. Po pewnym czasie zyskuje nowego opiekuna, młodego policjanta Richarda Mosera. Z czasem Rex towarzyszy innym inspektorom w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek. Gdy nadszedł czas emerytury Rexa, ten nie zgadzając się na zasłużony wypoczynek, trafia razem z Lorenzo Fabbrim do Rzymu, gdzie kontynuuje pracę policjanta.

Psy 
W latach produkcji serialu 1993-1999 rolę Rexa odgrywał pies Reginald von Ravenhorst (wzg. BJ).

Później rolę Rexa w serialu odgrywały psy o imionach Rhett Butler (nazwany na cześć głównego bohatera powieści Przeminęło z wiatrem) i Henry, zaś ich trenerką była Teresa Ann Miller.

Ekipy policjantów 
Rexowi od lat towarzyszą różne grupy policjantów, z czasem zmieniające się. Policjanci zamieniali się nierównocześnie. Wiedeńskim funkcjonariuszom towarzyszył patolog dr Leo Graf (Gerhard Zemann - odcinki 1-118, 152), a rzymskim Katia Martelli.

Pierwsza ekipa (1994 - 1998) 
 Richard Moser (Tobias Moretti - odcinki 1-45, sezony 1-4)
 Peter Höllerer (Wolf Bachofner - odcinki 1-59, sezony 1-5)
 Ernst Stockinger (Karl Markovics - odcinki 1-28, sezony 1-2)
 Christian Böck (Heinz Weixelbraun - odcinki 29-89, sezony 3-7)
dr Leo Graf (Gerhard Zemann - odcinki 3-118 i 152, sezony 1-10)
 Max Koch (Fritz Muliar - odcinki 1-45, sezony 1-4)

Druga ekipa (1998 - 2001) 
 Alexander Brandtner (Gedeon Burkhard - odcinki 46-89, sezony 4-7)
 Christian Böck (Heinz Weixelbraun - odcinki 29-89, sezony 3-7)
 Peter Höllerer (Wolf Bachofner - odcinki 1-59, sezony 1-5)
 Fritz Kunz (Martin Weinek - odcinki 60-119, sezony 6-11)
dr Leo Graf (Gerhard Zemann - odcinki 3-118 i 152, sezony 1-10)

Trzecia ekipa (2002 - 2004) 
 Marc Hoffmann (Alexander Pschill - odcinki 90-119, sezony 8-10)
 Nikki Herzog (Elke Winkens - odcinki 90-116, sezony 8-10)
 Fritz Kunz (Martin Weinek - odcinki 60-120, sezony 6-11)
dr Leo Graf (Gerhard Zemann - odcinki 3-118 i 152, sezony 1-10)

Czwarta ekipa (2008 - 2012) 
 Lorenzo Fabbri (Kaspar Capparoni - sezony 11-14)
 Giandomenico Morini (Fabio Ferri - sezony 11-13)
 Alberto Monterosso (Domenico Fortunato - sezony 14-18)
Katia Martelli (Pilar Abella - sezony 11-16)

Filippo Gori (Augusto Zucchi - sezony 11-17)
Valeria (Barbara Ricci - sezony 11-13)
dr Giorgio Gaiba (Nuccio Siano - sezony 11-13)

Piąta ekipa (2012 - 2013) 
 Davide Rivera (Ettore Bassi - sezony 14-15)
 Alberto Monterosso (Domenico Fortunato - sezony 14-18)
Katia Martelli (Pilar Abella - sezony 11-16)
Tommaso Bizzarri (Sergio Zecca - sezony 14-16)
Filippo Gori (Augusto Zucchi - sezony 11-17)
dr Maddalena De Luca (Chiara Gensini - sezony 14-15)

Szósta ekipa (2014 - 2015) 
 Marco Terzani (Francesco Arca - sezony 16-18)
 Alberto Monterosso (Domenico Fortunato - sezony 14-18)
Katia Martelli (Pilar Abella - sezony 11-16)
Filippo Gori (Augusto Zucchi - sezony 11-17)
Annamaria Fiori (Alessia Barela - sezony 17-18)
Laura Malforti (Francesca Cuttica - sezony 17-18)
Carlo Papini (Massimo Reale - sezony 17-18)

Obsada 
 Tobias Moretti – Richard Moser (odcinki 1-45, sezon 1-4)
 Gedeon Burkhard – Alexander Brandtner (odcinki 46-89, sezon 4-7)
 Alexander Pschill – Marc Hoffmann (odcinki 90-118, sezon 8-10)
 Kaspar Capparoni – Lorenzo Fabbri (sezon 11-14)
 Ettore Bassi – Davide Rivera (sezon 14-15)
 Francesco Arca – Marco Terzani (sezon 16-18)
 Karl Markovics – Ernst Stockinger (odcinki 1-29, sezon 1-2)
 Heinz Weixelbraun – Christian Böck (odcinki 29-89, sezon 3-7)
 Elke Winkens – Nikki Herzog (odcinki 90-115, sezon 8-9)
 Wolf Bachofner – Peter Höllerer (odcinki 1-59, sezon 1-5)
 Martin Weinek – Fritz Kunz (odcinki 60-?, sezon 6-11, 12)
 Fabio Ferri – Giandomenico Morini (sezon 11-13)
 Domenico Fortunato – Alberto Monterosso (sezon 14-18)
 Gerhard Zemann – dr Leo Graf (odcinki 1-118, 152, sezon 1-10, 12)
 Fritz Muliar – Max Koch (odcinki 1-45, sezon 1-4)

Spis odcinków

Emisja serialu

Książki 
W języku niemieckim wydano kilka książek opartych na scenariuszu serialu:

Autor: Rainer Bernfeld
 Was kostet ein Menschenleben?
 Der maskierte Tod (seria 2, odc. 5)
 Schöne Bescherung
 Tanz auf dem Vulkan (seria 1, odc. 5)
 Der Neue (seria 4, odc. 5)

Autor: Ronja Willmes
 Hetzjagd
 Der Tod kam zweimal
 Das Mädchen und der Mörder

Adaptacja 
Od 2011 roku tworzona jest polska wersja tego serialu pt. Komisarz Alex na antenie TVP1.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Austriackie seriale telewizyjne
Niemieckie telewizyjne seriale kryminalne
Włoskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 1994
Seriale telewizyjne zakończone w 2015
Seriale telewizyjne zrealizowane w koprodukcji